Kirchhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Kirchhofer (* 1956/1957), Schweizer Journalist
 Carl Steiger-Kirchhofer (1857–1946), Schweizer Maler
 Franz Werner Kirchhofer (1633–1690), Kaufmann, Ratsherr und historisches Vorbild der fiktiven Figur Trompeter von Säkkingen
 Jorge Kirchhofer Cabral (1903–1962), brasilianischer Diplomat
 Melchior Kirchhofer (1775–1853), Schweizer protestantischer Pfarrer und Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Kirchhoffer